Алексе́й Павле́нко:
 Павленко, Алексей Андреевич (род. 1995) — российский фристайлист.
 Павленко, Алексей Михайлович (род. 1977) — украинский предприниматель, министр аграрной политики и продовольствия.
 Павленко, Алексей Николаевич (род. 1950) — советский и российский артист балета, хореограф, педагог.
 Павленко, Алексей Петрович — советский конструктор, лауреат Сталинской премии, один из создателей РСЗО «Катюша».
 Павленко, Алексей Сергеевич (1904—1984) — советский министр электростанций СССР.
 Павленко, Алексей Юрьевич (род. 1984) — российский футболист (пляжный футбол).